Каунтс — английская фамилия. Известные носители:
 Каунтс, Дороти (1942) — первая темнокожая ученица школы для белых в США.
 Каунтс, Мел (1941) — американский профессиональный баскетболист.